VfL Bochum (celým názvem: Verein für Leibesübungen Bochum 1848 – Fußballgemeinschaft e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Bochum v Severním Porýní-Vestfálsku. VfL Bochum vznikl dne 14. dubna 1938 sloučením několika místních bochumských týmů, nicméně historie jeho předchůdců a bochumského fotbalu celkově sahá dokonce do poloviny 19. století. Bochumský celek ctí modrobílé barvy. Počet klubových členů dosahuje k listopadu 2013 přibližně 4800 příznivců. Od sezóny 2010/11 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Vonovia Ruhrstadion s kapacitou 29 299 diváků.

Při příležitosti 75. výročí od klubového sloučení se klub společně s historiky bochumské univerzity rozhodl zpracovat klubové dějiny a na den jubilea 14. dubna 2013 pozval několik klubových osobností.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl badmintonu, basketbalu, šermu, házené, pozemního hokeje, lehké atletiky, plavání, tanečního sportu, tenisu, stolního tenisu, gymnastiky a volejbalu.

Historie 
Historie fotbalové Bochumi byla lemována četnými fúzemi různých sportovních oddílů. Prvopočátky klubu se datují do poloviny 19. století. Bochumský list Märkischen Sprecher otiskl 26. července 1848 ohlasy obyvatel Bochumi po založení sportovního celku. Založení se uskutečnilo 18. února následujícího roku, ale dva roky nato jej zrušila místní provinční správa. Roku 1860 celek nově vznikl pod jménem Turnverein Bochum. Roku 1904 si dal vzpomenout na původní datum založení a vměstnal do názvu cifru "1848" – TV 1848 Bochum. V roce 1911 bochumští ustanovili fotbalový oddíl. Roku 1919 se klub sloučil s dalším místním klubem, kterým byl SuS Bochum (Sport und Spiel Bochum). Ten předtím existoval od roku 1908. Tak vznikl tým TV 1848 Bochum Turn- und Sportverein Bochum (TuS). Rozpory uvnitř týmu zvláště mezi jednotlivými sportovními oddíly vedly k rozdělení v roce 1924. Jelikož Turnverein 1848 Bochum se vrátil k původnímu názvu, druhý tým začal působit pod zkráceným jménem Spielverein TuS 08 Bochum.

Dalším z předchůdců současného celku VfL Bochum byl celek Fußballklub 06 založený roku 1906 rovněž ve městě Bochum. Po dvou letech došlo na změnu názvu, a to na Sportverein Germania 1906 Bochum. Stejného roku, kdy se rozdělily ony dva jiné zmíněné bochumské týmy Turnverein 1848 Bochum a Spielverein TuS 08 Bochum, se sportovní klub Germania sjednotil s kluby FC 1906 Bochum a Vorwärts Bochum. SV Germania se poté zapojila do soutěžní Gauligy Westfalen.

Historickým milníkem bochumského fotbalu se stalo sjednocení těchto tří klubů – SV Germania 06, TV 1848 Bochum a TuS Bochum jmenovitě – dne 14. dubna 1938. Tak byly položeny základy dnes známého klubu VfL Bochum.

Stadion 

Vonovia Ruhrstadion je domácí stadion VfL Bochum s kapacitou 29 299 míst pro běžné zápasy a kapacitou 23 500 míst pro zápasy mezinárodní. Z téměř 30 000 míst je více než polovina určena pro sezení.

Stadion byl slavnostně otevřen roku 1911 a sloužil celku SuS Bochum. V letech 1976 až 1979 probíhala rekonstrukce a po jejím skončení stadion změnil svůj název z Castroper Straße na Ruhrstadion. Roku 2006 byl přejmenován na rewirpowerSTADION.

V roce 2010 stadion hostil osm utkání fotbalového světového mistrovství žen do 20 let. Rok následující zde proběhly čtyři zápasy ženského fotbalového mistrovství seniorské kategorie. Oběma turnajům předcházely úpravy stadionu v rozmezí let 2009 – 2011.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1938–1944: Gauliga Westfalen
 1947–1949: Landesliga Westfalen – sk. 1
 1949–1950: II. Division West – sk. 2
 1950–1952: II. Division West – sk. 1
 1952–1953: II. Division West
 1953–1955: Fußball-Oberliga West
 1955–1956: II. Division West
 1956–1961: Fußball-Oberliga West
 1961–1963: II. Division West
 1963–1965: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1965–1971: Fußball-Regionalliga West
 1971–1993: Fußball-Bundesliga
 1993–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1995: Fußball-Bundesliga
 1995–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–1999: Fußball-Bundesliga
 1999–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2001: Fußball-Bundesliga
 2001–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2005: Fußball-Bundesliga
 2005–2006: 2. Fußball-Bundesliga
 2006–2010: Fußball-Bundesliga
 2010–2021 : 2. Fußball-Bundesliga
 2021–: Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

VfL Bochum II 
VfL Bochum II, dříve znám také pod názvem VfL Bochum Amateure, byl rezervním týmem Bochumi. Zrušen byl po ukončení sezóny 2014/15. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se v Regionallize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 15. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

 1973–1975: Landesliga Westfalen – sk. 3
 1975–1982: Verbandsliga Westfalen-Südwest
 1982–1988: Fußball-Oberliga Westfalen
 1988–1989: Verbandsliga Westfalen-Südwest
 1989–1993: Fußball-Oberliga Westfalen
 1993–1997: Verbandsliga Westfalen-Südwest
 1997–1999: Fußball-Oberliga Westfalen
 1999–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2008: Fußball-Oberliga Westfalen
 2008–2015: Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1938
VfL